Leest United is een Belgische voetbalclub uit Leest. De club is aangesloten bij de KBVB met 9456 en heeft donkerblauw-lichtblauw als clubkleuren.

Geschiedenis 
De club werd opgericht in 2004 door spelers en trainers van de club VV Leest, een club die in de jaren 80 vijf jaar in de nationale bevorderingsreeksen had gespeeld, maar eind jaren 90 in drie jaar tijd van Eerste naar Vierde Provinciale was gezakt. Uit ongenoegen met het bestuur hadden zij besloten om zich te distantiëren van VV Leest en een nieuwe club op te richten. Hetzelfde jaar sloot de club zich aan bij de Belgische Voetbalbond en kreeg zo stamnummer 9456. Leest United ging van start in de Antwerpse provinciale reeksen, als een van de drie voetbalclubs uit Leest, naast VV Leest en SK Rapid Leest.

Leest United bleef de volgende jaren spelen op het laagste provinciale niveau, Vierde Provinciale. Dorpsgenoot VV Leest stopte in 2008/09.

Resultaten 

voetbalclub in Mechelen